Александър Саша Трайковски () е дипломиран лекар, поет, писател и преводач от Северна Македония.

Биография 
Роден е на 28 март 1985 година в Битоля. Завършва медицинското си образование в 2011 година в Европейския университет по медицина и фармация „Карол Давила“ в Букурещ, Румъния. От 2016 година работи в Общата болница „Д-р Трифун Пановски“ в Битоля. Специализира онкология. Член е на Лекарската камара, член на управителния и надзорния съвет на Университетската клиника по детска хирургия в Скопие от 2018 година, член на Асоциацията на преводачите и устните преводачи на Северна Македония и член на Македонското научно дружество – Битоля.

Творчество 
Автор е на няколко издадени и непубликувани книги (поезия за възрастни и деца). Автор е на стихосбирката за най-малките читатели, озаглавена „Кратки поеми за най-младите бохеми“, издадена от първото независимо издателство „Гюргя“, поезия за възрастни „Лирически елегии“ и други. Неговите книги оставят силен отпечатък върху профилирането на нови и актуални теоретико-методологически концепции за литературата. Превежда литературни произведения на изтъкнати съвременни писатели на румънски и ги превежда за известни литературни организации, като Стружките вечери на поезията.

Бележки

Външни препратки 
 Goodreads Author – Aleksandar Sasha Trajkovski
 ISNI nomer
 Излезе од печат “Кратки поеми за најмладите боеми“ од авторот Александар С. Трајковски
 Детска поезија најтешко се пишува, вели битолскиот лекар Александар Трајковски за својата нова книга
 Нова книга на Александар С. Трајковски – „Кратки поеми за најмладите боеми“
 Излезе од печат збирката поезија “Кратки поеми за најмладите боеми“ од Д-р Александар Саша Трајковски
 The Poetry of Dr. Aleksandar Trajkovski

Родени в Битоля
Членове на Македонското научно дружество - Битоля